Мата де Отате има више значења:

 Мата де Отате (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мата де Отате (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Отате (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Отате (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Отате (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Отате (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику